Due unità della Royal Australian Navy hanno portato il nome di HMAS Arunta:

  – cacciatorpediniere della classe Tribal, varato nel 1940 e radiato nel 1968
  – fregata della classe ANZAC, varata nel 1996 e ancora in servizio attivo.